Costesia macrocarpa es una especie de musgo de la familia Gigaspermaceae endémica de Chile. Esta especie fue inicialmente clasificada como casi-amenazada, pero estudios más recientes probaron que es una especie muy común, aunque es más frecuente de ver en invierno  y que la mala clasificación se debía a colectas principalmente de verano. Se comporta como una efímera de invierno, donde la parte vegetativa se aprecia solo en los meses lluviosos, característica típica de la familia Gigaspermaceae.

Referencias 

Agaricales